Конгломерат може да се односи на:
Конгломерат (геологија), седиментна стена
Конгломерат (економија), организациони облик концентрације разноврсне производње и капитала
Конгломерат (дрвна индустрија)